Freire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eliza Maria Xavier Freire
 Renata Angelica Prado Freire